Nika kan syfta på:

 Nika (ryskt filmpris) – ett ryskt pris för inhemsk film
 NIKA Racing – ett svenskt racingteam
 Pulau Nika  – en ö i Moluckerna, Indonesien
 Nika (folk) – en folkgrupp i Kenya

Personer  
 Nika (namn) – ett kvinnligt och manligt förnamn. Vanligt förekommande som kortnamn för mansnamnet Nikoloz i Georgien
Nika Dzalamidze – georgisk fotbollsspelare
Nika Fleiss – kroatisk alpin skidåkare
Nika Futterman – amerikansk komiker
Nikoloz Gilauri – georgisk politiker
Nika Kvekveskiri – georgisk fotbollsspelare
Nika Rurua – georgisk politiker
Nika Turković – kroatisk sångerska

Georgiska förnamn